Stobniczka – ciek wodny, prawy dopływ Warty
 Jan Stobniczka – geograf, filozof i przyrodnik